Firl ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Firl (1899–1941), deutscher Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime
 Wilhelm Firl (1894–1937), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer